Palo barroso puede hacer referencia a:

 La planta Pithecellobium grisebachianum, especie de arbusto leguminosa en la familia Fabaceae.
 La planta Chloroleucon chacoense, especie de árbol leguminoso en la familia Fabaceae.